Stati Uniti d'America
Elmwood – città della Contea di Peoria, Illinois
Elmwood – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana
Elmwood – villaggio della Contea di Cass, Nebraska
Elmwood – charter township della Contea di Leelanau, Michigan 
Elmwood – township della Contea di Tuscola, Michigan 
Elmwood – villaggio della Contea di Pierce, Wisconsin